Змагання в заліку гонок переслідування серед жінок в рамках Кубка світу з біатлону 2019-20 розпочалися 15 грудня 2019 року в Гохфільцені, Австрія, на другому етапі, і завершаться на дев'ятому етапі в норвезькому Голменколлені. Усього в програмі 6 гонок.

Свій титул володарки малого кришталевого глобуса відстоюватиме італійка Доротея Вірер.

Формат 
У гонці переслідування або персьюті спортсменки стартують через проміжки часу, які визначаються їхнім результатом у попередній гонці, зазвичай спринтерській. Біатлоністки долають п'ять кіл загальною довжиною 10 км і виконують чотири стрільби в порядку: лежачи, лежачи, стоячи, стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней п'ятьма пострілами. Кожний невлучний постріл карається проходженням штрафного кола 150 м завдовжки. Перемагає біатлоністка, що першою перетнула фінішну лінію.

Першу стрільбу біатлоністки виконують на установках, що призначені їм перед гонкою.

Переможниця сезону визначається за загальною кількістю набраних очок і нагороджується малим кришталевим глобусом.

Нарахування очок

Чільна трійка попереднього сезону

Переможці й призери етапів

Таблиця

Виноски 

Кубок світу з біатлону 2019-20
2020 у біатлоні
2019 у біатлоні